Risdon ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Risdon (1887–1958), britische Schauspielerin
 Josh Risdon (* 1992), australischer Fußballspieler